Dos Ríos kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Dos Ríos, Veracruz, Emiliano Zapata, 
 Dos Ríos, Puebla, Chichiquila, 
 Dos Ríos, Chiapas, Salto de Agua, 
 Dos Ríos, Michoacán de Ocampo, Zitácuaro, 
 Dos Ríos, Guerrero, Cochoapa el Grande, 
 Dos Ríos, Huixquilucan

Robotskapade Mexikoförgreningar